Stati Uniti d'America
 Ortonville – villaggio della Contea di Oakland, Michigan
 Ortonville – città della Contea di Big Stone, Minnesota